Sonnleithner ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Sonnleithner (1734–1786), österreichischer Jurist und Komponist
 Franz von Sonnleithner (1905–1981), Vertreter des Auswärtigen Amts im Führerhauptquartier
 Ignaz von Sonnleithner (1770–1831), österreichischer Jurist, Autor und Musikmäzen
 Joseph Sonnleithner (1766–1835), österreichischer Archivar und Librettist
 Leopold von Sonnleithner (1797–1873), österreichischer Jurist

Siehe auch:
 Sonnleitner